Jean Lécuyer (... – ...) – ostacolista francese
 Léon Lécuyer (1855-1915) – schermidore e tiratore a segno francese